Naussac, commune française de l'Aveyron.
 Naussac-Fontanes, commune française de la Lozère.
 Naussac, ancienne commune française de la Lozère.
 Lac de Naussac, un lac situé en Lozère,
 barrage de Naussac (Lozère).
 Naussac, vieux village englouti par le lac de Naussac.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France